Waasten (België), de Nederlandse naam voor het Belgische dorp Warneton
Waasten (Frankrijk), de Nederlandse naam voor de Franse gemeente Warneton